La Copa de baloncesto de Macedonia del Norte () es un torneo de eliminación de baloncesto que se celebra anualmente desde 1993 en la República de Macedonia del Norte. Es el segundo torneo de baloncesto más importante del país después de la Prva Liga. Actualmente, el KK Rabotnički y el MZT Aerodrom tienen el récord de más títulos ganados con 9.

Finales de la Copa

Títulos por club

Véase también 
 Prva Liga
 Selección de baloncesto de Macedonia del Norte

Referencias

Enlaces externos 
 Página de la copa en la Federación de Baloncesto de Macedonia
 Web de la Federación de Baloncesto de Macedonia

Baloncesto en Macedonia del Norte
Macedonia del Norte
Eventos deportivos en Macedonia del Norte